Balogh Miklós (1625–1689), váci püspök
 Balogh Miklós (1914–1983), válogatott labdarúgó
 Balogh Miklós (1945–), politikus, az MSZP ogy. képviselője 2002-2006 között (Zala m. lista)
 Balogh Miklós (1988–), labdarúgó középpályás (Békéscsaba, Orosháza, Vasas, Szigetszentmiklós)